Il doppio  dell'Indianapolis Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Ashley Fisher e Tripp Phillips erano i detentori del titolo, ma Phillips ma deciso di non partecipare quest'anno.
Solo Fisher ha partecipato facendo coppia con Jordan Kerr e ha perso in finale contro Ernests Gulbis e Dmitrij Tursunov 6-4, 3-6, 11-9.

Teste di serie

  Ashley Fisher /  Jordan Kerr (finale)
  Stephen Huss /  Ross Hutchins (primo turno)

  Eric Butorac /  Scott Lipsky (primo turno)
  Rik De Voest /  Rajeev Ram (secondo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Indianapolis Tennis Championships 2009
ATP World Tour 2009